4. etape af Giro d'Italia 2022 var en 172 km lang , som blev kørt den 10. maj 2022 med start i  og mål på .

Tyske Lennard Kämna fra  vandt etapen.

Resultater

Etaperesultat

Klassement efter etapen

Pointkonkurrencen

Bjergkonkurrencen

Bedste unge rytter

Holdkonkurrencen

Referencer

Eksterne henvisninger 
 

04